Le mot nagel signifie clou ou ongle en allemand et en néerlandais. Le nom Nagel peut faire référence à :

Patronyme 
 Anne Nagel (1915-1960), actrice américaine,
 Christian Heinrich von Nagel, mathématicien et géomètre allemand (1803-1882)
 Charles Nagel (1849-1940), homme politique américain
 Clemens Nagel (né en 1945), homme politique allemand
 Conrad Nagel, acteur américain (1897-1970)
 Ernest Nagel, philosophe américain des sciences (1901-1985)
 Judy Nagel, skieuse alpine américaine (née en 1951)
 Karl Nagel (1928-2013), homme politique allemand
 Louis Nagel, théologien suisse (1825-1888) 
 Louis Nagel, éditeur et créateur des guides Nagel (1908-1996) 
 Margot Nagel (née en 1943), actrice allemande
 Morne Nagel, athlète sud-africain (né en 1978)
 Otto Nagel (1894-1967), artiste peintre allemand ; 
 Peter Nagel (né en 1963), sculpteur allemand ;
 Reinhard von Nagel, facteur de clavecins (né ca. 1943 ?)
 Steven R. Nagel, astronaute américain (né en 1946)
 Thomas Nagel, philosophe américain (né en 1937)
 , physiologiste allemand (1870–1911). On lui doit l’épreuve de Nagel, l’anomalie de Nagel, l’anomaloscope de Nagel et nagélien (« deutéranope, achlorope »).

Toponyme 
 Nagel, ancienne commune de l'Eure, aujourd'hui intégrée à la commune de Nagel-Séez-Mesnil
 Nagel (Bavière), une municipalité allemande de l'arrondissement de Wunsiedel im Fichtelgebirge en Bavière

Autres
 Concepts géométriques nommés d'après Christian Heinrich von Nagel : 
 Théorème de Nagel
 Point Nagel
 Encyclopédies de Voyage Nagel
 Kuehne + Nagel, un groupe mondial de logistique

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif